W Wielkiej Brytanii:
 Leake – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Leake – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 East Leake – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 New Leake – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Old Leake – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 West Leake – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
Gminy w USA:
 Leake (ang. Leake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Leake (ang. Leake County) – w stanie Missisipi
Osoby:
 Arthur Martin-Leake – oficer brytyjski
 William Martin Leake – brytyjski pisarz